Univer Vídeo é uma plataforma via streaming que possui vídeos, desenhos, filmes e documentários destinados ao público cristão, transmite também eventos ao vivo do Templo de Salomão instantaneamente. Pertence à Igreja Universal do Reino de Deus e foi desenvolvida pelo Grupo Record.

Histórico 
Em dezembro de 2016, anunciou uma parceria com a Sony Pictures, uma das maiores distribuidoras de filmes mundiais com vários filmes dentro do catálogo. 
Em 2021 iniciou um acordo com a California Filmes para a distribuição de filmes cristãos.

 Recepção
Dias depois que o Univer foi lançado,  a revista Veja o comparou como "Netflix da Universal" o que não é verdade..

Igreja Universal do Reino de Deus
Serviços de vídeo sob demanda